Dagangan kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Dagangan, distrikt, Jawa Timur, 
 Desa Dagangan (administrativ by i Indonesien, lat -7,71, long 111,56), Jawa Timur, 
 Desa Dagangan (administrativ by i Indonesien, lat -7,02, long 111,89), Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar